V roce 2012 se konal tenisový turnaj Kremlin Cup pod:
 ATP: Kremlin Cup 2012 - muži
 WTA: Kremlin Cup 2012 - ženy